Burning Heart Records, segell discogràfic independent amb seu a Suècia
 BHR Partners (de l'acrònim en anglès de Bohai Harvest RST), fons d'inversió privat participat per Bank of China i Hunter Biden
 Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, revista acadèmica especialitzada en el Renaixement
 Hiperreactivitat bronquial (del seu nom en anglès Bronchial HyperResponsiveness), reacció d'hipersensibilitat que provoca broncospasmes
 BHR també és el codi ISO 3166-1 de Bahrain, estat d'Àsia
 Bhr també és l'abreviatura de la buckhornita, mineral de la classe dels sulfurs